Орешец:
 Орешец (Видинская область) — село в Болгарии
 Орешец (Пловдивская область) — село в Болгарии
 Орешец (Смолянская область) — село в Болгарии
 Орешец (Хасковская область) — село в Болгарии

См. также 
 Гара-Орешец (Видинская область) — село в Болгарии